Taubermühle ist ein geographischer Name für Mühlen an der Tauber:

Orte:
 Taubermühle (Igersheim), Wohnplatz der Gemeinde Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubermühle (Lauda-Königshofen), Wohnplatz in Lauda, Stadt Lauda-Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubermühle (Wettringen), Einöde der Gemeinde Wettringen, Landkreis Ansbach, Bayern